Alexandros Malīs (1997) – calciatore greco
 Claire Malis (1943-2012) – attrice statunitense
 David Malis (1957) – baritono statunitense